Готман:

 Готман, Альфред Леонидович (род. 1947) — архитектор, доктор технических наук.
 Готман, Андрей Данилович (1790—1865) — российский инженер, первый русский директор института инженеров путей сообщения.
Готман, Пётр Данилович (1796—1886) — российский архитектор, генерал-инженер

См. также 
 Отман, Франсуа